Velika nagrada Avstralije 2019 je prva dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v . Odvijala se je 17. marca 2019 na uličnem dirkališču Melbourne Grand Prix Circuit v Melbournu. Zmagal je Valtteri Bottas, drugo mesto je osvojil Lewis Hamilton, oba Mercedes, tretji pa je bil Max Verstappen, Red Bull Racing-Honda.

Rezultati

Kvalifikacije

|-
! scope="row" |1
| align="center" |44
| 
|Mercedes
| 1:22,043
|1:21,014
|1:20,486
| align="center" |1
|-
! scope="row" |2
| align="center" |77
| 
|Mercedes
|1:22,367
|1:21,193
|1:20,598
| align="center" |2
|-
! scope="row" |3
| align="center" |5
| 
|Ferrari
|1:22,885
|1:21,912
|1:21,190
| align="center" |3
|-
! scope="row" |4
| align="center" |33
| 
|Red Bull Racing-Honda
|1:22,876
|1:21,678
|1:21,320
| align="center" |4
|-
! scope="row" |5
| align="center" |16
| 
|Ferrari
|1:22,017
|1:21,739
|1:21,442
| align="center" |5
|-
! scope="row" |6
| align="center" |8
| 
|Haas-Ferrari
|1:22,959
|1:21,870
|1:21,826
| align="center" |6
|-
! scope="row" |7
| align="center" |20
| 
|Haas-Ferrari
|1:22,519
|1:22,221
|1:22,099
| align="center" |7
|-
! scope="row" |8
| align="center" |4
| 
|McLaren-Renault
|1:22,702
|1:22,423
|1:22,304
| align="center" |8
|-
! scope="row" |9
| align="center" |7
| 
|Alfa Romeo Racing-Ferrari
|1:22,966
|1:22,349
|1:22,314
| align="center" |9
|-
! scope="row" |10
| align="center" |11
| 
|nowrap|Racing Point-BWT Mercedes
|1:22,908
|1:22,532
|1:22,781
| align="center" |10
|-
! scope="row" |11
| align="center" |27
| 
|Renault
|1:22,540
|1:22,562
|
| align="center" |11
|-
! scope="row" |12
| align="center" |3
| 
|Renault
|1:22,921
|1:22,570
|
| align="center" |12
|-
! scope="row" |13
| align="center" |23
| 
|Scuderia Toro Rosso-Honda
|1:22,757
|1:22,636
|
| align="center" |13
|-
! scope="row" |14
| align="center" |99
| 
|Alfa Romeo Racing-Ferrari
|1:22,431
|1:22,714
|
| align="center" |14
|-
! scope="row" |15
| align="center" |26
| 
|nowrap|Scuderia Toro Rosso-Honda
|1:22,511
|1:22,774
|
| align="center" |15
|-
! scope="row" |16
| align="center" |18
| 
|Racing Point-BWT Mercedes
|1:23,017
|
|
| align="center" |16
|-
! scope="row" |17
| align="center" |10
| 
|Red Bull Racing-Honda
|1:23,020
|
|
| align="center" |17
|-
! scope="row" |18
| align="center" |55
| 
|McLaren-Renault
|1:23,084
|
|
| align="center" |18
|-
! scope="row" |19
| align="center" |63
| 
|Williams-Mercedes
|1:24,360
|
|
| align="center" |19
|-
! scope="row" |20
| align="center" |88
| 
|Williams-Mercedes
|1:26,067
|
|
| align="center" |20
|-
! colspan=8|Vir:
|}

Dirka

|-
!1
| align="center" |77
| Valtteri Bottas
|Mercedes
|58
|1:25:27,325
| align="center" |2
|align="center" |26
|-
!2
| align="center" |44
| Lewis Hamilton
|Mercedes
|58
| +20,886
|align="center" |1
|align="center" |18
|-
!3
|align="center" |33
|nowrap| Max Verstappen
|Red Bull Racing-Honda
|58
| +22,520
|align="center" |4
|align="center" |15
|-
!4
|align="center" |5
| Sebastian Vettel
|Ferrari
|58
| +57,109
|align="center" |3
|align="center" |12
|-
!5
|align="center" |16
| Charles Leclerc
|Ferrari
|58
| +58,203
|align="center" |5
|align="center" |10
|-
!6
|align="center" |20
|nowrap| Kevin Magnussen
|Haas-Ferrari
|58
| +1:27,156
|align="center" |7
|align="center" |8
|-
!7
|align="center" |27
| Nico Hülkenberg
|Renault
|57
| +1 krog
|align="center" |11
|align="center" |6
|-
!8
|align="center" |7
| Kimi Räikkönen
|Alfa Romeo Racing-Ferrari
|57
| +1 krog
|align="center" |9
|align="center" |4
|-
!9
|align="center" |18
| Lance Stroll
|nowrap|Racing Point-BWT Mercedes
|57
| +1 krog
|align="center" |16
|align="center" |2
|-
!10
|align="center" |26
| 
|nowrap|Scuderia Toro Rosso-Honda
|57
| +1 krog
|align="center" |15
|align="center" |1
|-
!11
|align="center" |10
| Pierre Gasly
|Red Bull Racing-Honda
|57
| +1 krog
|align="center" |17
|
|-
!12
|align="center" |4
| 
|McLaren-Renault
|57
| +1 krog
|align="center" |8
|
|-
!13
|align="center" |11
| 
|Racing Point-BWT Mercedes
|57
| +1 krog
|align="center" |10
|
|-
!14
|align="center" |23
| 
|Scuderia Toro Rosso-Honda
|57
| +1 krog
|align="center" |13
|
|-
!15
|align="center" |99
|nowrap| 
|Alfa Romeo Racing-Ferrari
|57
| +1 krog
|align="center" |14
|
|-
!16
|align="center" |63
| 
|Williams-Mercedes
|56
| +2 kroga
|align="center" |19
|
|-
!17
|align="center" |88
| 
|Williams-Mercedes
|55
| +3 krogi
|align="center" |20
|
|-
!Ods
|align="center" |8
| 
|Haas-Ferrari
|29
|Kolo
|align="center" |6
|
|-
!Ods
|align="center" |3
| 
|Renault
|28
|Trčenje
|align="center" |12
|
|-
!Ods
|align="center" |55
| 
|McLaren-Renault
|9
|Motor
|align="center" |18
|
|-
! colspan=8|Vir:
|}

Sklici in opombe

Formula 1 sezona 2019
2019